Der Westdeutsche Juniorenpokal war vor allem ein Fußball-Wettbewerb für U17/U16-Mannschaften zwischen 1980 und 2009. Ausrichter war der WFLV und der Modus hat sich wohl mehrfach geändert. Meistens ist von einem Halbfinale und Endspiel die Rede, aber auch von einer Punktspielrunde. Es waren auch nicht nur die Pokalsieger qualifiziert, sondern auch die Pokalfinalisten durften teilweise antreten. Seit 2010 sind keine weiteren Pokalsieger bekannt.

A-Junioren 
Da sich der jeweilige Landespokalsieger seit 1987 für den DFB-Junioren-Vereinspokal qualifiziert, wurde der Westdeutsche Pokal nur fünfmal nachweislich ausgetragen.

B-Junioren 

Pokalsieger

C-Junioren 
Ab der Saison 1986/87 wurde ein Westdeutscher Pokalwettbewerb für C-Junioren ausgetragen. Drei Sieger sind bekannt.

 1987: SC Bayer 05 Uerdingen
 1988: Arminia Bielefeld
 1989: 1. FC Köln

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Nordrhein-Westfalen